Jméno a příjmení Petr Šimůnek má více nositelů:

 Petr Šimůnek (novinář) (* 1968), český novinář
 Petr Šimůnek (politik) (* 1965), český politik, 1. místopředseda KSČM, poslanec PSP ČR
 Petr Šimůnek (chemik) (* 1975), český chemik a vysokoškolský pedagog